Az ellenzék vezetője Magyarországon egy nem hivatalos cím, amelyet a kormányon kívüli, legnagyobb parlamenti párt vezetője visel.

Az ellenzék Magyarországon a parlamentben képviselt pártok testülete, amely nem része a parlamenti többség által támogatott kormánynak.

Története 
Az ellenzék vezetője a kormányon kívüli legnagyobb párt vezetője, amely általában a második legnagyobb politikai párt az Országgyűlésben.

A kommunizmus megszűnését követő 1990-es első demokratikus választást követően a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) szoros vereséget szenvedett, így a parlament vezető ellenzéki ereje lett. A következő, 1994-es parlamenti választáson a konzervatív kormány bukása után a második legnagyobb párt, az SZDSZ sokakat meglepett azzal, hogy koalícióra lépett a Magyar Szocialista Párttal (MSZP), amely figyelemre méltó eredményt ért el, összességében 209 mandátumot szerzett a 386-ból,  így a Magyar Demokrata Fórum (MDF) mindössze 38 képviselővel a legnagyobb ellenzéki párt lett, míg a kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeztek.

1996. március 4-én 15 képviselő kilépett az MDF-ből és megalakította a Magyar Demokrata Néppártot (MDNP), ennek eredményeként az Agrárjobboldali Független Kisgazdapárt (FKGP) lett a legnagyobb ellenzéki párt. 1997-ig több országgyűlési képviselő lépett be a Fideszbe, főként a széteső Kereszténydemokrata Néppártból (KDNP)., így a  Fidesz lett a szocialista-liberális kabinet fő kihívója.

Magyarországon 1998-tól 2010-ig de facto kétpártrendszer volt. Az MSZP súlyos vereséget szenvedett a 2010-es választáson (a Fidesz nyerte meg kétharmados többséggel), mindössze a szavazatok 19,3%-át szerezte meg, és 59 mandátumot szerzett a parlamentben, míg a magyar politika domináns pártrendszerré vált. A 2014-es parlamenti választás megerősítette ezt az állapotot. A szocialista Molnár Gyula 2016. június 25-től 2018-ig volt az ellenzék vezetője. Miután a 2018-as országgyűlési választáson a Jobbik lett a legnagyobb ellenzéki párt, a nem hivatalos cím Sneider Tamásé volt, 2018-tól 2020-ig, amikor a Jobbik kongresszusán Jakab Péter váltotta, aki a következő választásig, a Demokratikus Koalíció legnagyobb ellenzéki párttá válásáig töltötte be ezt a nem hivatalos tisztséget.

Az ellenzék vezetőinek listája

Kapcsolódó lapok 

 Magyarország politikai élete
 Demokratikus Koalíció (Magyarország)
 Egységben Magyarországért
 Gyurcsány Ferenc

Jegyzetek

Fordítás 

Magyarország politikai élete